Olizarenko est un patronyme porté notamment par :

 Anatoli Olizarenko (1936-1984), coureur cycliste soviétique ;
 Nadiya Olizarenko (1953-2017), championne olympique d'athlétisme d'Union soviétique.